Talos – personaggio della mitologia greca
TALOS (acronimo di Tactical Assault Light Operator Suit) – progetto di uniforme corazzata per l'impiego militare in operazioni speciali 
Talos – dinosauro troodontide
RIM-8 Talos – missile statunitense
5786 Talos – asteroide
Talos – personaggio di Forgotten Realms
Talos – personaggio della mitologia del videogioco The Elder Scrolls V: Skyrim
Talos – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Talos - L'ombra del faraone – film horror del 1998
Talos IV – pianeta su cui si svolge l'episodio pilota di Star Trek

Pagine correlate 

 Talo